Биркир Кристинссон (, родился 15 августа 1964) — исландский футболист, выступавший на позиции вратаря.

Клубная карьера 
До 1995 года играл в исландском чемпионате за клубы «Эйнхерьи», «Акюрейри», «Акранес» и «Фрам». В 1995 году признан лучшим футболистом года. В 1996 году перешёл в норвежский «Бранн», в котором прославился благодаря выдающейся игре в воротах, приведшей клуб к четвертьфиналу Кубка Кубков 1996/1997. К несчастью для клуба, из-за бюрократических проволочек, связанных с арендой в межсезонье 1996 года в «Бирмингем Сити», в четвертьфинале против «Ливерпуля» дозаявить исландца «Бранну».

Некоторое время Биркир числился в аренде в составе «Бирмингем Сити», но в АПЛ не сыграл ни матча. Продолжал карьеру в «Норрчёпинге» (три игры) и «Болтон Уондерерс» (нет игр), а затем вернулся в Исландию, в «Вестманнаэйяр». На правах аренды играл в «Аустрии» из Лустенау и в английском «Сток Сити», сменив в воротах «гончаров» , однако 3 февраля 2001 года в игре против «Нортгемптон Таун» пропустил с 27 метров нелепый гол после удара Стивена Ховарда (мяч буквально вылетел из рук Биркира), а в матче против «Кембридж Юнайтед» пропустил три гола и лишился места в основном составе. В сезоне 2001/2002 за «Сток Сити» не вышел ни на один матч.

Карьера в сборной 
В активе Биркира Кристинссона 72 матча за сборную Исландии. Заключительную игру в сборной провёл 15 августа 2004 года в свой день рождения, когда Исландия нанесла сенсационное поражение Италии 2:0.

В 2018 году среди почётных гостей присутствовал на матче чемпионата мира в Волгограде между Исландией и Нигерией.

Статистика

Клубная

В сборной

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки ФК «Эйнхерьи»
Игроки ФК «Акюрейри»
Игроки ФК «Акранес»
Игроки ФК «Фрам»
Игроки ФК «Бранн»
Игроки ФК «Норрчёпинг»
Игроки ФК «Вестманнаэйяр»
Игроки ФК «Аустрия» Лустенау
Игроки ФК «Сток Сити»